El término Callisto puede referirse a dos personajes de ficción:
Callisto (Xena: la princesa guerrera), personaje de la serie de televisión Xena: la princesa guerrera.
Callisto (personaje), personaje del cómic X-Men.